Boguslawski ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Boguslawski (1834–1905), preußischer Generalleutnant, Militärschriftsteller
 Carl Andreas von Boguslawski (1758–1817), deutscher General, Übersetzer und Autor
 Eduard von Boguslawski (1905–1999), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Heinrich Georg von Boguslawski (1827–1884), deutscher Hydrograph
 Hugo Boguslawski (* 1970), deutscher Maler
 Ladislaus Boguslawski (1847–1896), österreichischer Architekt
 Mark Moissejewitsch Boguslawski (1924–2017), russischer Rechtswissenschaftler
 Michail Solomonowitsch Boguslawski (1886–1937), russischer Revolutionär
 Palm Heinrich Ludwig von Boguslawski (1789–1851), deutscher Astronom

Siehe auch:
 Bogusławski
 Boguslawsky
 Boguslawskaja